Zhao är en romanisering av en kinesisk stavelse som bland annat kan syfta på:

Zhao (namn), ett av Kinas vanligaste efternamn
Zhao (stat), en historisk stat under De stridande staternas period (481-221 f.Kr.)
Senare Zhao, en historisk dynasti under De sexton kungadömena (304-439)
Zhao (fem dynastierna), en kortvarig historisk stat under De fem dynastierna och De tio rikena (907–960)
Zhao, ett härad i Hebei-provinsen, Kina

WP:Projekt Kina